Als Regierung Wilmès werden folgende belgische Regierungen unter Sophie Wilmès bezeichnet: 

 Regierung Wilmès I, von 2019 bis 2020
 Regierung Wilmès II, seit 2020